Montpeyroux puede referirse a: 

 Montpeyroux, comuna francesa situada en Aveyron.
 Montpeyroux, comuna francesa situada en Dordoña.
 Montpeyroux, comuna francesa situada en Hérault.
 Montpeyroux, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.